L'adjectif malouin (décliné malouins, malouine ou malouines selon le nombre et le genre) se rapporte à la ville de Saint-Malo ; un Malouin est un habitant de cette ville.

Patronyme 

 Paul-Jacques Malouin (1701-1778), médecin et chimiste français ;
 Jacques Malouin (1826-1901), avocat et homme politique ;
 Albert Malouin (1857-1936), avocat, homme politique et juge québécois ;
 Mario Malouin (1956-), scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée.

Toponymes
 Rivière Malouin, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Îles Malouines, archipel britannique ultramarin de l'océan Atlantique Sud, tirant son nom de ses premiers colons malouins et dont les îles principales sont la Grande Malouine à l'ouest et la Malouine Orientale à l'est, séparées par le détroit des Malouines ;
 Guerre des Malouines (1982), conflit opposant l'Argentine et le Royaume-Uni pour la souveraineté sur les îles Malouines, la Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud, soldé par une victoire britannique.